Pyöriäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyöriäsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Pyöriäsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Pyöriäsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pyöriäsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Pyöriäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 27,37), 
 Pyöriäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 28,38), 

Robotskapade Finlandförgreningar